Case-Pilote ist eine französische Gemeinde in Martinique.

Bevölkerungsentwicklung

Weblinks